Скальна (; ) — город в районе Хеб Карловарского края Чехии.

География 
Расположен на высоте 445 м над уровнем моря, в 12 км к северу от города Хеб, вблизи границы с Германией. Площадь составляет 23,44 км².

Достопримечательности 
Основной достопримечательностью города является замок Вилдштейн (чеш. Vildštejn, нем. Wildstein) — один из наиболее древних хорошо сохранившихся замков региона, построен в XII столетии.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Карловарского края